

Toponymes 
 Oradour, commune française du Cantal
 Oradour, commune française de la Charente
 Oradour-Fanais, commune française de la Charente
 Oradour-Saint-Genest, commune française de la Haute-Vienne
 Oradour-sur-Glane, commune française de la Haute-Vienne
 Oradour-sur-Vayres, commune française de la Haute-Vienne
 Charly-Oradour, commune française de la Moselle

Littérature 
 Oradour, poème français de Jean Tardieu (1944)

Voir aussi 
 Massacre d'Oradour-sur-Glane

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France